Vargas je kantabrijský výraz pro zaplavovanou pastvinu. Může označovat:

geografie
 Higuera de Vargas – město ve Španělsku
 Vargas (planetka) – asteroid (29133) Vargas
 Prezident Vargas – diamant nalezený v Brazílii
 La Guaira (stát) (do 2019 Vargas) – stát ve Venezuele

příjmení
 Camilo Vargas (* 1989), kolumbijský fotbalista
 Carlos Ayala Vargas (* 1980), španělský politik
 Eduardo Vargas (* 1989), chilský fotbalista
 Fred Vargas (* 1957), francouzská spisovatelka
 Getúlio Vargas (1882–1954), brazilský prezident
 José María Vargas (1786–1854), venezuelský prezident
 Laura Vargasová Kochová (* 1990), německá judistka
 Mario Vargas Llosa (* 1936), peruánský spisovatel
 Ramón Vargas (* 1960), mexický tenorista
 Ronald Vargas (* 1986), venezuelský fotbalista
 Valentina Vargasová (* 1964), chilská herečka

Reference

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení